Tulișa este un nume propriu, care se poate referi la

 Masivul Tulișa, uneori Munții Tulișa, grupă muntoasă vestică a Munților Retezat-Godeanu, situată în Carpații Meridionali, sau la
 Vârful Tulișa, cel mai înalt pisc al său, având 1.792 m.

Nume proprii